Trochilini é uma das três tribos que constituem a subfamília Trochilinae, pertencente à família Trochilidae, que inclui os beija-flores. As outras tribos existentes nesta subfamília são Lampornithini (colibris) e Mellisugini (besourinhos).

O nome informal "esmeraldas" foi proposto para este grupo. Vários gêneros contêm espécies que recebem o nome vernáculo de "esmeralda", incluindo Chlorostilbon, que contém dez.

A tribo contém 114 espécies divididas em 36 gêneros.

Filogenia 
Um estudo filogenético molecular sobre beija-flores publicado em 2007 descobriu que a família consistia em nove clados. Após a atualização da quarta edição do Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World, realizada por Edward C. Dickinson e James van Remsen, Jr. em 2013, a família dos beija-flores foi dividida em seis subfamílias com base nos resultados moleculares, redefinindo a subfamília Trochilinae em três clados, cada um dos quais colocados em tribos separadas: Trochilini, Lampornithini e Mellisugini. A tribo Trochilini com a atual circunscrição foi introduzida em 2009.

O cladograma acima se baseia nos estudos filogenéticos moleculares publicados por Jimmy McGuire e colaboradores entre 2007 e 2014. As respectivas denominações em latim derivam daquelas propostas por Edward Dickinson e James van Remsen, Jr. em 2013.

O cladograma acima exibe a classificação revisada da tribo Trochilini com base no estudo genético molecular de McGuire publicado em 2014. Muitos dos gêneros tradicionais foram considerados polifiléticos e, como resultado, a classificação foi substancialmente revisada. Apenas um novo gênero foi introduzido (Elliotomyia) porém onze gêneros foram ressuscitados (Phaeoptila, Riccordia, Pampa, Thaumasius, Talaphorus, Leucolia, Saucerottia, Amazilis, Uranomitra, Chionomesa e Polyerata). Ao mesmo tempo, seis dos gêneros anteriores foram sinonimizados (Aphantochroa, Cyanophaia, Elvira, Goethalsia, Juliamyia e Lepidopyga).

Lista taxonômica 
Esta tribo possui as seguintes 114 espécies, divididas nos respectivos 36 gêneros.

Referências

Bibliografia 

Troquilídeos
Aves da América
Tribos de apodiformes